een meisjesnaam afgeleid van Maria
 Rita van Cascia, een heilige
 Rita (orkaan), een orkaan uit 2005
 Rita (Perzisch-Israëlische zangeres), een Perzisch-Israëlisch zangeres
 Rita (achtbaan), een lanceerachtbaan in pretpark Alton Towers
 Rita (geslacht), een vissengeslacht
 Rita (Deense televisieserie), een Deense televisieserie uit 2012
 Rita (2020), een Amerikaanse film 
 Ṛta, orde in de vroege Veda's